Octave Chanute – ingegnere e pioniere dell'aviazione francese naturalizzato statunitense
 Chanute – città della Contea di Neosho, Kansas (Stati Uniti d'America)